La mosquée Al-Fath est un édifice servant de lieu de culte musulman sunnite (madhab maliki) et abritant une association culturelle, situé dans le quartier de Planoise à Besançon, dans le Doubs.

Dénomination 
Le terme Al-Fath signifie « le destin », la « conquête ». La mosquée tire donc son nom de la sourate 48 du Coran.

Situation 
La mosquée s'élève au numéro 29 de la rue Clément Marot, dans le quartier de Planoise, à la limite de la commune d'Avanne-Aveney.

Histoire 
L'association Al-Fath, existant depuis le début des années 2000, œuvrait dans le quartier de Planoise dans un bâtiment appelé le « tripode » situé rue de Cologne, dans le secteur d'Île-de-France, et qui servait également de lieu de culte pour les musulmans du quartier. Quand la décision fut prise de détruire le bâtiment (à la suite de l'adhésion du programme de rénovation urbaine à Planoise, en 2007), la municipalité proposa un terrain, toujours dans le quartier, pour construire un lieu de culte digne de ce nom. La ville de Besançon donna en location le terrain pour un euro symbolique, pour une durée de 99 ans ; ne manquaient plus que les fonds nécessaire à la construction du bâtiment, ce qui sera chose faite rapidement grâce aux dons de centaines de particuliers. La construction, commencée en 2006, fut achevée deux ans plus tard, le , avec l'inauguration du nouveau lieu de culte en présence du maire et de plusieurs élus.

Architecture 
L'architecture du bâtiment est de style contemporain, c'est-à-dire sans style précis. L'édifice est en forme de « L » et ne comporte pas de minaret, mais le centre est ouvert par l’extérieur par un corridor comportant une dizaine de colonnes. La mosquée comporte également un petit dôme au centre de la salle de prière. L'édifice n'a fait l'objet d'aucune étude centrée et ne jouit d'aucune notoriété particulière en dehors de son quartier.

La mosquée Al-Fath peut accueillir  personnes, autorise l'accès aux femmes et dispose de salles d'ablutions ainsi que d'un accès pour handicapés.

L'association 
L'association Al-Fath se consacre à la pratique du culte musulman, à l'organisation d'activités sportives, de sorties et de voyages, de cours d’enseignements civique et religieux, mais aussi à l'aide et à l'accompagnement des musulmans dans certaines démarches administratives, à la lutte contre la discrimination et la ségrégation.

Imams successifs 
 Monsieur Dahmani (2008-2010)
 Chaykh Ahmed (2010-)

Annexes

Liens internes 
 Mosquée Sounna de Besançon 
 Grande Mosquée de Paris
 Liste de mosquées de France 
 Islam en France
 Planoise

Liens externes 
 Site officiel

Sources 

Planoise
Besançon
Mosquee
Besançon Al-Fath